Андреевский, Михаил:
 Андреевский, Михаил Александрович (1875—?) — русский военный деятель, генерал-майор.
 Андреевский, Михаил Аркадьевич (1847—1879) — математик, профессор Варшавского университета.
 Андреевский, Михаил Владимирович (1849—1903) — егермейстер Высочайшего Императорского двора, действительный Статский советник, борец за сохранение традиций русской охоты.